Ulf Håkansson kan avse:
 Ulf Håkansson (Läma) av ätten Läma, (död tidigast 1433), riddare i Östergötland
 Ulf Håkansson (idrottare), född 21 juni 1942, svensk före detta idrottsman (långdistanslöpare)